Воловики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Воловики — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Украина 
 Воловики — село в Корюковском районе Черниговской области.